Il doppio del torneo di tennis Siberia Cup 2012, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Ivo Klec e Andreas Siljeström che hanno battuto in finale Konstantin Kravčuk e Denys Molčanov 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Konstantin Kravčuk /  Denys Molčanov (finale)
  Michail Elgin /  Andis Juška (quarti di finale)

  Oleksandr Nedovjesov /  Ivan Serheev (quarti di finale)
  Andriej Kapaś /  Grzegorz Panfil (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Siberia Cup 2012